Jimmy Banks (1893–1942) angol labdarúgó
 Jimmy Banks (1964–2019) amerikai labdarúgó